Walter – imię męskie pochodzenia germańskiego
 Walter – kardynał biskup Albano od grudnia 1158 roku

Osoby o nazwisku Walter:
 Bożena Walter – polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna
 Bruno Walter – niemiecki dyrygent i kompozytor pochodzenia żydowskiego
 Eugene Walter amerykański pisarz i poeta
 Fritz Walter (1920–2002) – niemiecki piłkarz
 Fritz Walter (ur. 1960) – niemiecki piłkarz
 Hans-Juergen Walter – niemiecki psycholog i psychoterapeuta
 Hellmuth Walter – niemiecki inżynier
 Jessica Walter (1941–2021) – amerykańska aktorka
 Katarzyna Walter – polska aktorka
 Lisa Ann Walter – amerykańska aktorka, pisarka, producentka
 Louisa Walter – niemiecka hokeistka na trawie
 Mariusz Walter – polski twórca telewizyjny, dziennikarz, filmowiec, reżyser, przedsiębiorca
 Natasha Walter – brytyjska dziennikarka i feministka
 Nicolas Walter – brytyjski aktywista, pisarz anarchistyczny i ateistyczny
 Otto Walter – austriacki archeolog
 Peter Walter – niemiecko amerykański biolog i biochemik
 Piotr Walter – prezes stacji telewizyjnej TVN
 Ralf Walter – niemiecki polityk
 Robert Walter – polski antropozof
 Tracey Walter – amerykański aktor
 Ulrich Walter – niemiecki astronauta
 William Grey Walter – amerykański neurofizjolog